Hrvatska, država u europskom dijelu Sredozemlja
 Hrvatska (dnevni list, Dubrovnik, 1944.)
 Hrvatska (dnevni list, Zagreb, 1911.), pravaško glasilo iz 1911., zabranjeno 1918.
 Hrvatska (dnevni list, Zagreb, 1900.), glasilo HSP-a 1900. – 1908.
 Hrvatska (dnevni list, Zagreb, 1906.), glasilo HSP-a 1906. – 1909.
 Hrvatska (dnevni list, Zagreb, 1886.), pravaški list, bivša Sloboda, izlazila 1878., od 1886. – 1895. kao Hrvatska
 Hrvatska (Buenos Aires), hrvatski emigrantski list
 Republika Hrvatska (Buenos Aires), novine
 Hrvatska (dnevni list, Allegheny City), prvi hrvatski dnevnik u Americi
 Hrvatska Hrvatom, glasilo hrvatskih radikala odnosno Hrvatske radničke stranke
 Hrvatska: Bogu i Hrvatskoj, hrv. povremenik iz Zadra
 Hrvatska (sljeme), vrh na Antarktici
 Hrvatska, planetoid